Стефан Костадинов може да се отнася за:
 Стефан Костадинов (футболист, р. 1981), български футболист
 Стефан Костадинов (футболист, р. 1984), български футболист